Erledt ist der Name folgender Orte:

 Erledt (Gemeinde Diersbach), Ortschaft der Gemeinde Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Erledt (Gemeinde Rainbach), Ortschaft der Gemeinde Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Erledt (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich